Convento della Santissima Annunziata e di San Giovanni Battista – edificio sacro sito in località Certomondo, a Poppi, in Toscana
 Convento del Ritiro della Santissima Annunziata del Poggio – convento francescano sito ad Orsogna, in Abruzzo
 Convento della Santissima Annunziata – convento sito a Vitulano, in Campania